Büttel (Elbe)
Büttel (Loxstedt)
Georg Büttel, Duits regisseur en acteur